Појам СДК може да се односи на:
Српски добровољачки корпус, добровољачку формацију у Русији из Првог светског рата
Српски добровољачки корпус, квинслишку формацију
Сељачко-демократска коалиција
Служба друштвеног књиговодства
 Software development kit